

События 
 3 февраля — корабли Бартоломеу Диаша достигли залива Моссел и мыса Доброй Надежды.
 Февраль — Швабский союз, заключён в городе Эслингене-на-Неккаре (Швабия). Союз между имперскими рыцарями и имперскими городами Юго-Западной Германии, к которому затем присоединился ряд князей (курфюрсты Майнский, Трирский и Пфальцский, ландграф Гессена, герцог Баварский и другие).
 Во Флоренции Димитрием Халкокондилом впервые с появлением книгопечатания были изданы гомеровские «Илиада» и «Одиссея».
 Микеланджело поступил учеником в мастерскую к Доменико Гирландайо.
 Фуггеры стали хозяевами тирольских шахт.
 Даян-хан добился подчинения большей части Монголии. Даян-хан отправил в Пекин посольство с сообщением о своём вступлении на престол «великого юаньского хана» и с предложением мира. Мир заключён.
 1488—1513 — правление короля Шотландии Якова IV Стюарта.
 1488—1514 — герцогиня Бретани Анна.
 1488—1505 — правление императора Китая Хунчжи (Чжу Ютан; династия Мин).

Россия 
 Русско-литовская война (1487—1494).

Родились 
 Лев Африканский (ок. 1488, Гранада — ок. 1554) — арабский географ и путешественник
См. также: :Категория:Родившиеся в 1488 году

Скончались 
 Митрополит Симеон (?—1488) — митрополит Киевский, Галицкий и всея Руси (1481—1488).

См. также: :Категория:Умершие в 1488 году

См. также

Примечания